— телешоу на телевидении ряда стран.

Версии оригинального британского шоу «Strictly Come Dancing» в ряде стран:
 «Танцы со звёздами» — телешоу на телевидении Австралии.
 «Танцы со звёздами» — телешоу на телевидении Бразилии.
 «Танцы со звёздами» — телешоу на телевидении Германии.
 «Танцы со звёздами» — телешоу на телевидении Израиля.
 «Танцы со звёздами» — телешоу на канале «Россия-1».
 «Танцы со звёздами» — телешоу на телевидении США.
 «Танцы со звёздами» — телешоу на телевидении Украины.
 «Танцы со звёздами» — телешоу на телевидении Франции.

См. также 
 Танцы (телешоу)